Мейриг:
 Мейриг ап Ител
 Мейриг ап Теудриг
 Мейриг ап Хивел